Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2005/2006 rozpoczął się 4 grudnia 2005 roku w Rovaniemi, a zakończył się zgodnie z planem 12 marca 2006 w Bischofshofen.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa (po 26 / 26 konkursach)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2005 w sportach zimowych
2006 w sportach zimowych